Gerloff ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Gerloff (1939–2009), deutscher Politiker (SPD)
 Garrett Gerloff (* 1995), US-amerikanischer Motorradrennfahrer
 Gustav Gerloff (1871–1942), preuẞischer Komponist der Marschmusik (z. B. AM II, 267 AMS), Obermusikmeister
 Helmuth Gerloff (1894–1975), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer sowie SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
 Janet Brooks Gerloff (1947–2008), US-amerikanische Malerin

 Otto Gerloff (1876–1956), deutscher Jurist und Politiker
 Peter Gerloff (* 1957), deutscher Priester, Komponist und Texter geistlicher Lieder
 Robert Gerloff (* 1982), deutscher  Theaterregisseur
 Sabine Gerloff (* 1940), deutsche Prähistorikerin
 Wilhelm Gerloff (1880–1954), deutscher Ökonom

Siehe auch:
 Gerloffsche Villa